Шихлы — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Шыхлы — село в Агдашском районе.
 Шихлы — село в Геокчайском районе.
 Шихлы — село в Физулинском районе.

Грузия 
 Шихлы — село в Дманисском муниципалитете.

См. также 
 Шихлы 1-е
 Шихлы 2-е